

Sigle 
 Fédération Internationale de Philatélie – Federazione internazionale di filatelia
 Federazione Internazionale Polo
 Federazione Italiana Pallacanestro
 Federazione Italiana Pubblicità
 Ferrovia Intra Premeno – antica linea ferroviaria italiana del Verbano-Cusio-Ossola
 France Inter Paris – emittente radiofonica francese
Fondo Immobili Pubblici – fondo per la dismissione di immobili pubblici gestito da una società del gruppo Finnat
Fabbrica italiana pianoforti - società di Torino attiva dal 1917 al 1929

Informatica 
FIP – FCoE Initialization Protocol

Medicina 
FIP – Peritonite infettiva felina (da feline infectious peritonitis), malattia virale dei felidi

Codici 
fip – codice ISO 639-3 della lingua fipa